Йо́ханн Фрё́лер () — австрийский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Йоханн Фрёлер начал свою карьеру в венском клубе «Рудольфсхюгель» в 1913 году, выступая на позиции центрального нападающего. В сезоне 1914/15 его команда дошла до полуфинала Кубка Австрии, где уступила венской «Адмире» со счётом 1:2. В ходе розыгрыша Фрёлер забил 4 мяча, причём все — в матче второго раунда против команды «Германия».

В чемпионате Австрии «Рудольфсхюгель» не занимал лидирующих позиций и выступал нестабильно, однако Фрёлер регулярно становился лучшим бомбардиром команды. По итогам сезона 1918/19 «Рудольфсхюгель» занял второе место (один из лучших результатов клуба за всю историю), а Фрёлер с 14 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата, разделив этот титул с нападающим венского «Рапида» Йозефом Уридилом. Однако в сезоне 1922/23 клуб вылетел во Второй дивизион. Став чемпионом в сезоне 1923/24, «Рудольфсхюгель» вернулся в элиту австрийского футбола, но в следующем сезоне вновь выбыл во Второй дивизион. К этому моменту Фрёлер завершил карьеру.

В конце карьеры Фрёлер перешёл с позиции нападающего в защитники.

Достижения 
 Чемпион Второго дивизиона Австрии (группа «Юг»): 1923/24
 Лучший бомбардир чемпионата Австрии: 1919

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Австрии
Игроки ФК «Рудольфсхюгель»